Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1990/1991 — 55-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Дукла Йиглава, обыгравший в финале плей-офф ХЗ Литвинов.

Формат 
В сезоне 1990/91 было увеличено число участников: 14 команд проводили 4-круговой турнир, первые 4 команды выходили в плей-офф. Команды, занявшие 2 последних места, выбывали во вторую лигу. Полуфинальные и финальная серии плей-офф проводились до 3-х побед, серия за бронзовые медали до 2-х. Чемпионом в 12-й раз в своей истории стал клуб Дукла Йиглава, обыгравший в финале ХЗ Литвинов. Бронзовые медали завоевала Дукла Тренчин. Вместо занявших последние места Нитры и Ческе-Будеёвице в первую лигу вышли Зетор Брно и Попрад.

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Полуфиналы 
Дукла Йиглава — ВСЖ Кошице — 3:0 (8:4, 7:0, 4:3)

Дукла Тренчин — ХЗ Литвинов — 1:3 (3:5, 4:1, 3:4 Б, 5:6 ОТ)

Финал 
Дукла Йиглава — ХЗ Литвинов — 3:1 (6:3, 3:2, 1:5, 7:0)

За 3-е место 
Дукла Тренчин — ВСЖ Кошице — 2:0 (6:4, 4:2)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Ладислав Лубина (Тесла) — 41 щайба

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Олдржих Свобода, Роман Чехманек, Марек Новотны

Защитники

Бедржих Щербан, Рихард Шмехлик, Роман Каньковски, Рихард Адам, Петр Кухиня, Роман Чех, Иржи Кунтош, Михал Выглидал, Владимир Колек, Иво Достал

Нападающие

Либор Долана, Патрик Аугуста, Петр Влк, Петр Каньковски, Томаш Кухарчик, Радек Хаут, Алеш Полцар, Эрвин Машек, Иржи Цихларж, Иржи Поукар, Роман Мейзлик, Милан Кастнер, Радек Хаман, Леош Пипа, Марек Задина, Виктор Уйчик, Томаш Хлубна, Павел Дворжак

Тренеры — Ярослав Холик и Йозеф Аугуста

Ссылки 
 Сезон 1990/91 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1990 году
Спорт в Чехословакии в 1991 году
1990 год в хоккее
1991 год в хоккее